Biskupek ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Biskupek-Korell (* 1966), deutsche Professorin für Bioverfahrenstechnik
 Matthias Biskupek (1950–2021), Schriftsteller, Publizist und Literaturkritiker
Siehe auch:
 Biskup